Samuel Rothschild, tudi Sam Rothschild in Sammy Rothschild, kanadski profesionalni hokejist, * 16. oktober 1899, Sudbury, Ontario, Kanada, † 15. april 1987.

Igral je na položaju napadalca. V ligi NHL je skupaj prebil 4 sezone pri moštvih Montreal Maroons, Pittsburgh Pirates in New York Americans. Leta 1926 je z Maroonsi osvojil Stanleyjev pokal.

Kariera 
Rothschild je začel kariero v klubu Sudbury Midgets, ki je sodeloval v ligi Northern Ontario Hockey Association (NOHA). Svojo pot je nadaljeval v ligi Quebec Amateur Athletic Association, kjer je zastopal barve ekipe Montreal Harmonia. Po enoletnem igranju v ligi QAAA je nadaljnje tri sezone igral za različna NOHA moštva. Leta 1919 se je vrnil v rodni Sudbury in oblekel dres moštva Sudbury Cub Wolves ali Sudbury Wolves, za katerega je igral 5 sezon.

Leta 1924 se je pridružil širitvenemu moštvu lige NHL, ekipi Montreal Maroons. V Montrealu je ostal tri sezone in leta 1926 osvojil Stanleyjev pokal. Leta 1927 je kot prost igralec prestopil v moštvo Pittsburgh Pirates. Sezono 1927/28 je zaključil v moštvu New York Americans, potem ko so ga decembra 1927 pri Pittsburgh Piratesih suspendirali. Suspenz je prišel zaradi kršenja pravil treninga in po samo 12 odigranih tekmah. 

Leta 1928 je končal igralsko kariero in se posvetil trenerskemu delu. Leta 1932 je do pokala Memorial Cup povedel mladinsko ekipo Sudbury Wolves.

Pregled kariere 

|-
| Sudbury Midgets
| NOHA
| 15/16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Harmonia
| QAAA
| 16/17
|
| 9
| 16
| 0
| 16
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| 65. regiment iz Montreala
| MCHL
| 17/18
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Vickers
| MCHL
| 17/18
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Vickers
| MCHL
| 18/19
|
| 1
| 5
| 0
| 5
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Stars
| MCHL
| 18/19
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Sudbury Cub Wolves
| NOJHA
| 19/20
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 20/21
|
| 9
| 10
| 2
| 12
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 21/22
|
| 6
| 5
| 5
| 10
|
| 3
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 22/23
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
| 22
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 23/24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 24/25
|
| 28
| 5
| 4
| 9
|
| 5
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 25/26
|
| 33
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Maroons
| Stanleyjev pokal
| 25/26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 26/27
|
| 22
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 12
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| New York Americans
| NHL
| 27/28
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Viri

Zunanje povezave 

Kanadski hokejski napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Sudbury Midgets
Hokejisti Montreal Harmonia
Hokejisti Toronto A.R. Clarke
Hokejisti 65. regimenta iz Montreala
Hokejisti Montreal Vickers
Hokejisti Montreal Stars
Hokejisti Sudbury Wolves
Hokejisti Montreal Maroons
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti New York Americans
Trenerji Sudbury Wolves